Ballot steht für:

 Établissements Ballot, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 eine alte Maßeinheit für Textilerzeugnisse, siehe Pack (Einheit)
 ein altes französisches Glas- und Papiermaß, siehe Ballot (Einheit)

Ballot ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Buys Ballot (1817–1890), niederländischer Wissenschaftler, Meteorologe und Admiral
 Claude Ballot-Léna (1936–1999), französischer Autorennfahrer
 Édouard Ballot, französischer Unternehmer
 Georges Henri Ballot (1866–1942), französischer Maler
 Hans Zesch-Ballot (1896–1972), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Helmut Ballot (1917–1988), deutscher Schriftsteller
 Josep Pau Ballot i Torres (1747–1821), spanischer Theologe, Katalanist, Hispanist und Grammatiker
 Marcel Ballot (1900–1935), französischer Autorennfahrer
 Philippe Ballot (* 1956), französischer Geistlicher, Bischof von Metz
 Rémy Ballot (* 1977), französischer Dirigent und Musiker
 Victor Ballot (1853–1939), französischer Kolonialverwalter und erster Gouverneur der Kolonie Dahomey

Siehe auch:
 Ballod
 Balot